

Patronyme 

Patel peut être un patronyme indien, ou un patronyme français.

En ce qui concerne le patronyme français, le Dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet possède une entrée Patel renvoyant à l’entrée Pastel : « Pastel, forme vocal. [lire vocalisée] Pasteau, Patel, Pateau, gâteau fait avec de la pâte, surnom de marchand, pâtissier [...] ».

Concernant le patronyme indien, Patel désignait à l'origine une caste de chefs de village. Dans le Gujarat, des années 1500 à 1900, les patels étaient les membres du conseil du village. Le mot Patel dérive du mot patidar, signifiant littéralement « personne possédant des terrains appelés des patis », impliquant un statut social et économique élevé. Les Patel sont donc originaires pour la plupart d'Inde ; c'est aujourd'hui un nom particulièrement répandu dans ce pays.

 A.D. Patel (1905-1969), avocat et homme politique fidjien ;
 Akbar Patel (né en 1959), footballeur puis entraîneur mauricien ; 
 Amisha Patel (1979-), actrice indienne de Bollywood ; 
Bhavina Patel (1986-), pongiste indienne ; 
 Dev Patel (1990-), acteur britannique ;
 Himesh Patel (1990-), acteur britannique ;
 Kamlesh Patel, baron Patel de Bradford (1960-), membre de la Chambre des lords ;
 Lilian Patel (née en 1951), femme politique malawite ; 
 Maniben Patel (1903-1990), femme politique indienne ;
 Maxime Patel (1977-), organiste et compositeur français ;
 Narendra Patel, baron Patel (1938-), obstétricien et pair britannique ;
 Nita Patel (née en 1965), médecin et vaccinologue américano-indienne ;
 Noam Patel (2002-), gymnaste acrobatique belge ;
 Philippe Joseph Patel (1741-1821), général de brigade français ;
 Pierre Patel  le père (1605-1676), peintre paysagiste ;
 Pierre-Antoine Patel, (1648-1707), fils du précédent, peintre paysagiste ;
 Priti Patel (née en 1972 à Londres), femme politique britannique, membre du Parti conservateur ;
 Raj Patel (1972-), économiste, écrivain, chercheur et enseignant américain ;
 Ravi Patel (né en 1978), acteur américain ;
 Sardar Vallabhbhai Patel : voir à Vallabhbhai Patel ; 
 Shenaz Patel (1966-), femme de lettres mauricienne ;
 Tulsi Patel (Tulsi M. Patel) (née en 1979), femme écrivain de langue anglaise née dans la banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud ;
 Vallabhbhai Patel (Sardar Vallabhbhai Patel) (1875-1950), leader nationaliste et homme d'État indien, ayant œuvré avec Gandhi à l'indépendance de l'Inde ; d’où :
 Maniben Patel (1903-1990), sa fille, femme politique ;
 Aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel (Inde) ;
 La Statue de l'Unité - à son effigie - actuellement en construction, statue la plus grande du monde.

Personnages 
 Lester Patel, personnage de la série télévisée américaine (2007-2012) Chuck interprété par Vik Sahay ; voir Personnages de Chuck#Lester Patel.
 Piscine Molitor Patel dit « Pi Patel », personnage et narrateur de l’Histoire de Pi (en ), roman fantastique écrit par Yann Martel (Canada) et publié en 2001.
 Anil Patel, personnage du roman Un fils en or (en anglais : The Golden Son), de  Shilpi Somaya Gowda, (romancière  canadienne d'origine indienne) publié en 2015 et traduit en français en 2016.
Patel, personnage indien dans L'histoire racontée par des chaussettes - STREET FIGHTER 2 de Yacine et Dédo.

Références 

Homonymie de patronyme indien

en:Patel